Алексе́й Ми́тин:* Митин, Алексей Васильевич (род. 1982) — российский актёр.
 Митин, Алексей Григорьевич (1940—2011) — советский и российский зоотехник.
 Митин, Алексей Михайлович (род. 1973) — российский футболист.
 Митин, Алексей Константинович (род. 1965) — российский художник. См. также 
 Заколодин-Митин, Алексей Иванович (1892—1956) — советский художник.